Caracciola ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Caracciola-Delbrück (1873–1948), deutscher Oberst und Träger des Pour le Mérite
 Günther Caracciola-Delbrück (1898–1945), deutscher Major und Widerstandskämpfer
 Otto Caracciola (1815–1886), deutscher Weinhändler, Hotelier und Politiker
 Rudolf Caracciola (1901–1959), deutscher Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Caracciolo